Repton kan syfta på:

Australien 

 Repton, Australien, ort i New South Wales, Bellingen,

Storbritannien 

 Repton, Derbyshire, ort i England,